Роме́н Гари́ (, при рождении Рома́н Ле́йбович Ка́цев — ; 1914—1980) — французский писатель еврейского происхождения, литературный мистификатор, кинорежиссёр, военный, дипломат.

Дважды лауреат Гонкуровской премии (1956 — под именем Ромена Гари и 1975 — под именем Эмиля Ажара).

Биография 
Роман Кацев родился а в Вильне, на территории Российской империи (ныне Вильнюс, Литва), в доме номер 6а по Сиротской улице (ныне улица Субачаус). Мать будущего писателя — еврейская провинциальная актриса Мина Иоселевна Овчинская из Свенцян (, в первом браке — Брегштейн, 1879—1941; выведена под именем Нина Борисовская в романе «Обещание на рассвете»); отец — коммерсант из Трок А́рье-Лейб (по-русски Лейб Фа́йвушевич) Ка́цев (, 1883—1942). Дом, в котором родился будущий писатель, принадлежал его деду, Фа́йвушу-До́виду Мо́телевичу (Мо́рдуховичу) Ка́цеву (1851—?) и его жене Ри́вке-Зла́те Борух-Фишелевне Трабу́н (1858—?). Лейб Кацев и Мина Брегштейн (во втором браке — Кацева) поженились там же, в Вильне, 28 августа 1912 года, — за два года до рождения сына.

Роман вместе с матерью и няней Анелей Войцехович с 1915 по 1921 год жил в Москве.

В 1925 году родители расстались (развод был оформлен 17 октября 1929 года), и Мина Овчинская вместе с сыном вернулась к родителям (Иослу и Гитл Овчинским) в местечко Свенцяны, которое тогда входило в состав Польши, а в следующем году перебралась к старшему брату — адвокату Абраму-Боруху Овчинскому — в Варшаву. В Варшаве Роман Кацев на протяжении двух лет учился в школе Михала Кречмара (Michał Kreczmar, ul. Wylcza).

В 1928 году мать с сыном переехали во Францию, в Ниццу, куда ранее перебрался другой её брат. Роман изучал право в Экс-ан-Провансе и в Париже. Кроме того, он обучался лётному делу, готовясь стать военным пилотом. Уже во Франции, в силу внешнего сходства, возникла легенда, будто его настоящим отцом является Иван Мозжухин, звезда российского немого кино.

Во время Второй мировой войны Роману пришлось эмигрировать в Великобританию, где он вступил во французские войска, формируемые де Голлем. Воевал в качестве пилота в Европе и Африке.

После войны вернулся во Францию и поступил на дипломатическую службу, которую покинул в 1965 году. Работал в США в 1951—1954 годах в постоянном представительстве Франции при ООН, а в 1956—1960 — генеральным консулом Франции в Лос-Анджелесе.

В 1945 году была опубликована первая новелла Ромена Гари. Вскоре он стал одним из самых популярных и плодовитых писателей Франции. Псевдоним Гари он выбрал не случайно. Своему другу, критику Франсуа Бонди, он как-то сказал: «По-русски гори — это повелительное наклонение глагола гореть; от этого приказа я никогда не уклонялся ни в творчестве, ни в жизни».

История отношений Гари с матерью описана в его автобиографическом романе «Обещание на рассвете». Мать Гари мечтала: «Мой сын станет французским посланником, кавалером ордена Почетного легиона, великим актёром драмы, Ибсеном, Габриеле Д’Аннунцио. Он будет одеваться по-лондонски!». Все эти мечты-заветы сбылись — Гари стал генеральным консулом Франции, кавалером ордена Почетного легиона. Он вращался в высшем свете, был элегантным денди и литературной знаменитостью, в 1956 году за роман «Корни неба» получил Гонкуровскую премию. Именно в день награждения Р. Гари получил письмо очевидца о том, как в 1942 году в Вильнюсском гетто умер его отец Арье-Лейб Кацев.

В результате мистификации Гари стал единственным литератором, получившим Гонкуровскую премию дважды — в 1956 под именем Ромена Гари и в 1975 под именем Эмиля Ажара (за роман «Вся жизнь впереди»). Писатель выдал за неизвестного начинающего автора Эмиля Ажара своего двоюродного племянника, внука младшего брата матери Ильи Осиповича Овчинского.

Ромен Гари застрелился 2 декабря 1980 года, написав в предсмертной записке: «Можно объяснить всё нервной депрессией. Но в таком случае следует иметь в виду, что она длится с тех пор, как я стал взрослым человеком, и что именно она помогла мне достойно заниматься литературным ремеслом».

Личная жизнь 
Ромен Гари был женат дважды: с 1944 по 1962 год — на британской писательнице Лесли Бланш, с 1962 по 1970 годы — на американке Джин Сиберг (сын — , родился в 1962 году, писатель).

Библиография 
Произведения, выпущенные под именем Ромен Гари:
 Европейское воспитание / Education européenne (1945, рус. перевод 2004)
 Тюльпан / Tulipe (1946, рус. перевод 2004)
 Большая барахолка / Le grand vestiaire (1949, рус. перевод 2013)
 Цвета дня / Les couleurs du jour (1952, рус. перевод 2000)
 Корни неба / Les racines du ciel (1956, рус. перевод 1999, Гонкуровская премия)
 Обещание на рассвете / La promesse de l’aube (1960, рус. перевод 1993)
 Джонни Кёр / Johnie Coeur (1961)
 Слава нашим выдающимся пионерам / Gloire à nos illustres pionniers (1962, рассказы)
 Леди Л. / Lady L. (1963, рус. перевод 1993)
 Лыжный бум / The ski bum (1965)
 В защиту Сганареля / Pour Sganarelle (1965, эссе)
 Пожиратели звёзд / Les mangeurs d’étoiles (1966, рус. перевод 1999)
 Пляска Чингиз-Хаима / La danse de Gengis Cohn (1967, рус. перевод 2000)
 Повинная голова / La tête coupable (1968, рус. перевод 2001)
 Прощай, Гари Купер! / Adieu Gary Cooper (1969, рус. перевод 2002)
 Белая собака / Chien blanc (1970, рус. перевод 1998)
 Сокровища Красного моря / Les trésors de la Mer Rouge (1971)
 Европа / Europa (1972, рус. перевод 2004)
 Чародеи / Les enchanteurs (1973, рус. перевод 2002)
 Ночь будет спокойной / La nuit sera calme (1974, интервью, рус. перевод, 2004)
 Дальше ваш билет недействителен / Au-delà de cette limite votre ticket n’est plus valable (1975, рус. перевод 2001)
 Свет женщины / Clair de femme (1977, рус. перевод 2001)
 Спасите наши души / Charge d’âme (1977, рус. перевод 2010)
 Добрая половина / La bonne moitié (1979)
 Грустные клоуны / Les clowns lyriques (1979, рус. перевод 2002)
 Воздушные змеи / Les cerfs-volants (1980, рус. перевод 1994)
 Жизнь и смерть Эмиля Ажара / Vie et mort d’Émile Ajar (1981, рус. перевод 2000, эссе)
 Человек с голубем / L’homme à la colombe (1984, полная версия)
Произведения, выпущенные под псевдонимом Эмиль Ажар:
 Голубчик / Gros calin (1974, рус. перевод 1995)
 Вся жизнь впереди / La vie devant soi (1975, рус. перевод 1988, Гонкуровская премия)
 Псевдо / Pseudo (1976, рус. перевод 2000)
 Страхи царя Соломона / L’Angoisse du roi Salomon (1979, рус. перевод 1997)
Произведения, выпущенные под псевдонимом Фоско Синибальди:
 Человек с голубем / L’homme à la colombe (1958)
Произведения, выпущенные под псевдонимом Шатан Бога:
 Головы Стефании / Les têtes de Stéphanie (1974)
Произведения, выпущенные под настоящим именем Роман Кацев:
 Вино мертвецов (1937, рус. перевод 2015)

Награды 
 командор ордена Почётного легиона
 Орден Освобождения (20 ноября 1944 г.)
 Военный крест 1939—1945
 Медаль Сопротивления
 Колониальная медаль «Куфра», «Эритрея» (Médaille coloniale avec agrafe «Koufra», «Érythrée»)
 Знак раненых на войне (Insigne des blessés militaires)

Память 
 В 1999 году в Вильнюсе на доме по улице Басанавичяус, 18 (бывшая Большая Погулянка), в котором жил писатель с матерью, была открыта мемориальная доска с текстом на литовском и французском языках. В настоящее время (ноябрь 2018 года) табличка отсутствует (по всей видимости, украдена).
 22 июня 2007 года в Вильнюсе на перекрёстке улиц Басанавичяус и Миндауго был открыт памятник работы литовского скульптора Ромаса Квинтаса. Бронзовая скульптура, созданная ещё в 2003, изображает автобиографического героя романа «Обещание на рассвете» — мальчика с галошей в руках. Памятник установлен по инициативе вильнюсского клуба Ромена Гари при поддержке железнодорожной компании «Летувос гележинкеляй» () и Фонда литваков ().
 18 июня 2021 года в Москве на доме № 6 в Климентовском переулке, где писатель жил в детстве с матерью, была открыта мемориальная доска с надписью «Ромен Гари французский писатель, военный летчик свободной Франции, дипломат, жил в этом доме с 1917 по 1921 год».

Переводчики на русский язык 

 Бондаренко, Лариса А.
 Голышева Е.
 Кузнецова, Ирина
 Кустова, Ольга Викторовна
 Лунгина, Лилианна Зиновьевна
 Мавлевич, Наталия Самойловна
 Нугатов, Валерий Викторович
 Орлов, Валерий Маратович
 Погожева, Елена Юрьевна
 Цывьян, Леонид Михайлович
 Штофф, Евгений

Экранизации 

 Фильм «Корни неба» — экранизация одноимённого романа (1958).
 Фильм «Леди Л.» (1965) — экранизация одноимённой новеллы.
 Фильм «Птицы летят умирать в Перу» (1968).
 Фильм «» () (1970) режиссёра Жюля Дассена — экранизация одноимённой книги Гари «Обещание на рассвете» с Мелиной Меркури в роли Нины Кацевой (матери Ромена Гари) и Жюлем Дассеном в роли Ивана Мозжухина.
 Фильм «Вся жизнь впереди» (1977) режиссёра Моше Мизрахи — экранизация одноимённого романа с Симоной Синьоре и Сами бен-Юб в главных ролях.
 Фильм «Свет женщины» (1979) по одноимённой новелле.
 Фильм «Белая собака» (1982) — экранизация одноимённого романа.
 Фильм «Обещание на рассвете» (2017) режиссёра Эрика Барбье с Шарлоттой Генсбур и Пьером Нине в главных ролях.
 Фильм «Вся жизнь впереди» (итал. La vita davanti a sé, 2020) — итальянский художественный фильм от Netflix, главную роль в котором сыграла Софи Лорен. Литературной основой сценария стал роман Ромена Гари «Вся жизнь впереди».

Примечания

Ссылки 
 Aux amis de Romain Gary
 Статья из журнала Вокруг света (№ 3 (2822)-Март 2009)
  (под псевдонимом Эмиль Ажар)
  (под псевдонимом Ромен Гари)
 
 Ромен Гари в электронной литературной базе данных

 
Выпускники лицея Массены
Гари, Ромен
Гари, Ромен
Застрелившиеся во Франции
Гари, Ромен
Гари, Ромен
Французские писатели
Французские лётчики Второй мировой войны
Лауреаты Гонкуровской премии
Мистификаторы
Эссеисты Франции
Эссеисты по алфавиту